Адамівське — селище, Кам'янський район, Дніпропетровська область
 Адамівське — пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці